Всеволож:
 Всеволож (Черниговская область) — древнерусский город в Черниговской земле
 Всеволож (Львовская область) — древнерусский город в Волынской земле
 Всеволожи — русский боярский род, ветвь Смоленских князей
 Иван Дмитриевич Всеволож — русский боярин